Williamson County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Williamson County (Illinois) – okres státu Illinois
 Williamson County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Williamson County (Texas) – okres státu Texas